

Patronyme 
 Colette Elloy (née en 1931), athlète française ;
 Georges Elloy (1930-2020), athlète français ;
 Laurence Elloy (née en 1959), athlète française ;
 Max Elloy (1900-1975), batteur de jazz et acteur français ;